Александр Алексеевич Дашков — советский специалист в области баллистического обеспечения и проектирования межпланетных космических аппаратов, кандидат технических наук, инженер-проектант ОКБ-1, преподаватель Московского физико-технического института, популяризатор космонавтики.

Биография 
Александр Алексеевич Дашков родился 12 июня 1925 года в городе Орехово-Зуево Московской губернии.
В детстве получил серьезную травму ноги. Когда началась Великая Отечественная война, был освобождён от службы по инвалидности.

В 1950 году окончил Механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «научный работник в области механики».

После обучения по распределению он был направлен в Управление реактивного вооружения Главного артиллерийского управления Военного министерства СССР для работы в должности военного представителя в Особом конструкторском бюро ОКБ-1, под руководством Сергея Павловича Королёва.  Группа вела анализ проектов и отчётов, контроль аэродинамических, статических и динамических испытаний ракет и агрегатов.

В августе 1957 года, после личного знакомства с М. К. Тихонравовым Дашков перешёл к нему в отдел НИИ-4 начальником проектного отдела № 9. Там он принимал участие в создании методов проектно-баллистических расчётов траекторий полёта к Луне, Марсу и Венере, принимал участие в проектировании тяжёлого межпланетного космического корабля, решении вопросов баллистического обеспечения, нагрузок и разделения пилотируемых космических кораблей во время спуска на Землю.

Александр Алексеевич Дашков совместно с инженерами-проектантами ОКБ-1 Глебом Юрьевичем Максимовым и Вячеславом Васильевичем Ивашкиным разработал схему мягкой посадки на Луну для АМС Луна-9

В течение 20 лет читал курс «Проектирование межпланетных траекторий» в МФТИ. Защитил кандидатскую диссертацию.

Впоследствии Дашков работал в Центре управления космическими полётами, где являлся начальником лаборатории, и занимался задачами проектной баллистики для разработки современных космических систем.

В 1990-х годах занимался популяризацией космонавтики в качестве общественной деятельности.

Скончался 5 марта 2005 года. Похоронен в селе Иванисово Ногинского района Московской области на Иванисовском кладбище № 1.

Награды и титулы 
Александр Алексеевич Дашков был избран Почётным членом Российской Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского.
 медаль имени К. Э. Циолковского
 медаль имени С. П. Королёва
 медаль имени Ю. А. Гагарина

Библиография 
Александр Алексеевич Дашков являлся автором и соавтором свыше 50 научных работ, статей и книг.
 «Автономный метод ориентации»
 «Некоторые требования к системам коррекции межпланетных траекторий»
 «Оптимальное управление полётом космических аппаратов»
 «Межпланетные полёты»
 «Трудна дорога к Марсу»
 К истории разработки КА «Луна-9» для мягкой посадки на Луну. — ИПМ АН СССР, препринт № 184, 1988.
 «Михаил Клавдиевич Тихонравов - основатель школы проектирования космических станций и пилотируемых кораблей»
 «Ровесник века космонавтики - Михаил Клавдиевич Тихонравов»
 К 40-летию полёта Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова. История создания семейства ракет Р-7»

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Космонавтика СССР
Преподаватели Московского физико-технического института